Сти́вен Джон Ва́лентайн (; род. , Бишопбриггс, Шотландия) — шотландский актёр, музыкант и иллюзионист. Наиболее известен ролями эксцентричного Найджела Таунсенда в криминальной драме NBC «Расследование Джордан» и Дерека Джупитера в сериале «Я в рок-группе».

Карьера 
Снимался в фильме «Марс атакует!», сериалах «Доктор Хаус», «Уилл и Грейс» и других. Валентайн также был ведущим реалити-шоу Estate of Panic на канале Sci Fi. Озвучивал Алистера в серии игр Dragon Age, а также Гарри Флинна в компьютерной игре Uncharted 2: Among Thieves. Помимо фильмов Валентайн является опытным иллюзионистом и иногда изображает магов на телеэкране. Снимался в фильмах Disney Channel «Не заглядывай под кровать» и «Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино».

Личная жизнь 
Первой женой актёра была Шери Валентайн, с которой они жили с 1989 до развода в 2005 году. Сейчас актёр вторым браком женат на канадской киноактрисе . Имеет дочь по имени Эви Роуз (род. 7 октября 2011 года).

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании